Kingdom signifie « royaume » en anglais. Il peut également désigner :

Divers

United Kingdom, le Royaume-Uni 
Roger Kingdom, un athlète américain 
Kingdom Holding Company, une société
Kingdom Centre, un gratte-ciel d'Arabie saoudite 
Kingdom Tour, un projet de gratte-ciel  
Kingdom 5KR, un célèbre yacht privé

Jeux vidéo
Kingdom, sorti à partir de 2015.
Kingdom: The Far Reaches, sorti en 1995.

Cinéma 
 Kingdom, film japonais réalisé par Shinsuke Satō et sorti en 2019 ;
 Kingdom of Heaven, un film américain réalisé par Ridley Scott  
 Kingdom of War, un film hongkongais réalisé par Ching Siu-tung, sorti en 2008 ;
 The Forbidden Kingdom, un film d'aventure réalisé par Rob Minkoff ;
 The Kingdom, un film de Peter Berg ;
 The Keys of the Kingdom, un film américain réalisé par John M. Stahl et sorti en 1944 ;
 The Animal Kingdom, un film américain ;

Télévision 
 Kingdom, une série télévisée américaine diffusée entre 2014 et 2017
 Kingdom, une série télévisée britannique diffusée entre 2007 et 2009
 Kingdom Hospital, une série américaine diffusée en 2004
 Le Dixième Royaume, une mini-série anglo-germano-américaine diffusée en 2000
 The Kingdom, une mini-série danoise de 1994 ;
 Kingdom, une série télévisée coréenne diffusée en 2019 sur Netflix.
 Kingdom, une série d'animation japonaise adaptée du manga éponyme.

Bande dessinée 
 Kingdom, une série de manga relatant l'histoire de Chine ;
 Kingdom Come, une série de comics ;

Musique
Kingdom, une chanson de Dave Gahan ;
Kingdom, un album de Kumi Kōda ;
Kingdom of Sorrow est un groupe de sludge metal américain ;
Kingdom of salvation est un groupe de Death metal et de Thrash metal allemand ;
Kingdom of Desire, un album studio du groupe Toto ;
Kingdom of Doom, une chanson du groupe de rock alternatif The Good, the Bad and the Queen ;
The New Kingdom est le premier album de Venturia ;
Kingdom of Madness est le deuxième album du groupe de power metal allemand Edguy ;
Eternal Kingdom est le cinquième album de Cult of Luna ;
Tragic Kingdom, un album du groupe No Doubt ;
Kingdom, le premier album de Bilal Hassani ;
Kingdom est un groupe sud-coréen de K-pop.

Parcs d'attractions
Magic Kingdom
Disney's Animal Kingdom 
Dorney Park & Wildwater Kingdom 
Six Flags Kentucky Kingdom
Six Flags Discovery Kingdom 
Geauga Lake's Wildwater Kingdom 
The Great Escape & Splashwater Kingdom 
Six Flags Splashwater Kingdom

Voir aussi